Blaaspijp heeft verschillende betekenissen:

 De blaaspijp die door natuurvolkeren voor de jacht wordt gebruikt. Een onschuldige variant hierop wordt door kinderen wel gebruikt om pijltjes te schieten.
 Het blaaspijpje waarmee bij alcoholcontroles in het verkeer een indruk van het alcoholpercentage in het bloed wordt verkregen.